Еськово — топоним:

Россия 
 Еськово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Еськово — деревня в Курском районе Курской области.
 Еськово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Еськово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Еськово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Еськово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Еськово — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Еськово — деревня в Тульской области.